Ospite – termine usato per designare chi riceve ospitalità e chi la offre
Ospite – in biologia, è la specie al cui interno o sulla cui superficie vive un simbionte
Ospite (Hostess) – uno dei titoli italiani del racconto di Isaac Asimov, pubblicato la prima volta in Italia nel 1954 come L'invitato di altri mondi
Ospiti – film del 1998, scritto e diretto da Matteo Garrone

Pagine correlate 

 Host (disambigua)
 L'ospite

Altri progetti